Planchon ist ein französischer Familienname:

 Jules Émile Planchon (1823–1888), französischer Botaniker und Pharmazeut
 Roger Planchon (1931–2009), französischer Filmemacher, Schauspieler, Bühnenautor und Theaterregisseur